Терещенки () — село,
Козловщинский сельский совет,
Котелевский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5322281907. Население по переписи 2001 года составляло 62 человека.

Географическое положение 
Село Терещенки примыкает к селу Касьяны, на расстоянии в 1 км находятся сёла Козловщина и Глобовка.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
После 1945 присоеденены хутора Молчаны и Подлуг

Село указано на трехверстовке Полтавской области. Военно-топографическая карта.1869 года как хутор Терещенки

Примечания